Негодяи — мн. ч. от слова . Может означать:

  — повесть (1906) Рекса Бича, а также ряд её экранизаций:
  — США, 1914.
  — США, 1923.
  — США, 1930.
 «Негодяи» — США, 1942.
  — США, 1955.
 «Негодяи» — индийский фильм 2009 года по оригинальному сценарию.

Прочее
 Негодяи — группа вымышленных злодеев из комиксов.

См. также 
 
 Страна негодяев
 Спойлер